La llista d'estrelles dels Llebrers pretén recollir de forma sintètica i mostrant algunes poques de les seves principals característiques de les estrelles notables de la Constel·lació dels Llebrers, ordenades, a priori, per ordre decreixent de brillantor.

Vegeu també 
 Llista d'estrelles per constel·lació

Referències 

 
 
 
 

Llebrers